Дровники — топоним.

Россия 
 Дровники — ныне несуществующая деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Дровники — деревня в Суздальском районе Владимирской области России.

 Дровники — железнодорожная станция на участке Нерехта — Галич Северной железной дороги.